Сампедро () — испанская фамилия. Известные носители:

 Сампедро, Рамон (1943—1988) — испанский моряк, борец за право на эвтаназию.
  (род. 1949) — американский гитарист, член группы Crazy Horse, известный своим сотрудничеством с Нилом Янгом.
 Сампедро, Хосе Луис (1917—2013) — испанский экономист и писатель, член Сената Испании.
 Сампедро, Элиас Валинья (1929—1989) — испанский священник, возобновивший паломничество по Пути Святого Иакова.

 Гарсиа Сампедро, Томас (1860—1937) — испанский художник.
 Гарсия-Сампедро Суарес, Хосе Мельхор (1821—1858) — член ордена доминиканцев, католический святой.
 Муньос Сампедро, Матильда (1900—1969) — испанская театральная и киноактриса.